Sveriges landslag i innebandy kan betyda:

Sveriges herrlandslag i innebandy
Sveriges damlandslag i innebandy
Sveriges U19-herrlandslag i innebandy
Sveriges U19-damlandslag i innebandy